Зо́пник ки́прский () — вид цветковых растений рода  семейства .

Кустарник высотой до 1,5 м с супротивными простыми листьями. Цветки жёлтые.

Эндемик Кипра. Встречается на высотах от 500 до 2300 м над уровнем моря.

Примечания 

Яснотковые
Флора Европы
Эндемики Кипра